Aamer eller Amer er et arabisk efternavn som bliver båret af flere personer:

 Ali Aamer (født 1977) – Bahrainsk fodboldspiller
 Mohammad Aamer (født 1992) – Pakistansk cricketspiller
 Najeeb Aamer (født 1971) – Pakistansk cricketspiller
 Shaker Aamer – Saudiarabisk statsborger der sidder i Guantanamo-lejren